Гейденгайн () — немецкая фамилия:
 Гейденгайн, Мартин (1864—1949) — немецкий гистолог
 Гейденгайн, Рудольф (1834—1897) — немецкий физиолог и гистолог, отец Мартина Гейденгайна.

См. также 
 Heidenhain — немецкая компания